Гостиница «Центральная»:
 Центральная (гостиница, Брянск) — в Брянске
 Центральная (гостиница, Воронеж) — в Воронеже
 Центральная (гостиница, Екатеринбург) — в Екатеринбурге
 Центральная (гостиница, Курск) — в Курске
 Центральная (гостиница, Москва) — в Москве
 Центральная (гостиница, Пермь) — в Перми
 Центральная (гостиница, Саратов) — в Саратове
 Центральная (гостиница, Хабаровск) — в Хабаровске
 Центральная (гостиница, Челябинск) — бывшая гостиница в Челябинске (ул. Воровского, 2), объект культурного наследия.